

Persone 
 Bernardino Fera (1667-1714) – pittore italiano, uno degli allievi più promettenti del Solimena
 Cesare Fera (1858-1931) – ingegnere meccanico e dirigente d'azienda italiano
 Cesare Fera (1922-1995) – architetto e ingegnere italiano
 Lesley Fera (n. 1971) – attrice statunitense
 Luigi Fera (1868-1935) – avvocato e politico italiano
 Vincenzo Fera (n. 1949) – filologo e accademico italiano

Pagine correlate 
 Feri